Атымъёгарт (устар. Атым-Егарт) — река в России, протекает по Белоярскому району Ханты-Мансийского АО. Устье реки находится в 5 км по левому берегу реки Айюган. Длина реки составляет 26 км. В 9 км по левому берегу впадает река Шенксоим.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Нижнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Обь от впадения Иртыша до впадения реки Северная Сосьва, речной подбассейн реки — бассейны притока Оби от Иртыша до впадения Северной Сосьвы. Речной бассейн реки — (Нижняя) Обь от впадения Иртыша.

Код объекта в государственном водном реестре — 15020100112115300021361.

Примечания 

Бассейн Амни
Реки Белоярского района